Горња Трамошња је насељено мјесто у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 2013. у насељу је живјело 79 становника.

Географија

Историја

Становништво

Референце

Види још 

 Општина Оштра Лука

Општина Оштра Лука
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Насеља подијељена међуентитетском линијом